Minor je latinsky menší nebo mladší.

Používá se také jako výraz pro
 Minor (teorie grafů) – zobecnění podgrafu
 Jawa Minor a Aero Minor (Jawa Minor II) – malé osobní automobily vyráběné v tehdejším Československu
 Minor (akord) – značka pro mollový akord
 Divadlo Minor – pražské divadlo
 Subdeterminant v matematice
 Walter Minor – československý letecký motor

Související články 
 major

Externí odkazy